Кир и Карзи́н или Кирокарзи́н () — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Кир.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Эфзар (بخش افزر)
Население области на 2006 год составляло 61 432 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Фарса